Прови́нция Ики́ке () — провинция в Чили в составе области Тарапака. Административный центр — Икике.

Включает в себя 2 коммуны.

Территория — 2835,3 км². Численность населения — 299 843 жителя (2017). Плотность населения — 105,75 чел./км².

Административный центр — город Икике.

География 
Провинция расположена на юго-западе области Тарапака.

Провинция граничит:
 на севере — с провинцией Тамаругаль;
 на востоке — с провинцией Тамаругаль;
 на юге — с провинцией Токопилья.
На западе провинции — Тихий океан.

Административное деление 
Провинция включает в себя 2 коммуны:
 Икике. Административный центр — Икике.
 Альто-Осписио. Административный центр — Альто-Осписио.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

== Важнейшие населенные пункты  ==

Ссылки 
Провинция Икике (citypopulation.de)

Примечания 

Провинции Чили